Les élections sénatoriales belges ont lieu le 29 mai 1904. Elles visent à renouveler la composition du Sénat.

Notes et références 

 

 
Belgique
Sénatoriales, 1904
1904 en Belgique
Mai 1904
Sénat (Belgique)